Buča je lahko:

Buča, potok, pritok reke Sotla
Buča, rastlina iz rodu v družini Cucurbitaceae (bučnice)
Buča, Kijevska oblast, mesto v Ukrajini